Le mot San Roque peut signifier :

Argentine
San Roque (Corrientes), une ville de la province de Corrientes, en Argentine, et le chef-lieu du département homonyme.
Département de San Roque, une des 25 subdivisions de la province de Corrientes, en Argentine.

Colombie
San Roque (Antioquia), une municipalité située dans le département d'Antioquia, en Colombie.

Espagne
San Roque (Cadix), une ville d’Espagne, dans la province de Cadix, communauté autonome d’Andalousie.
San Roque de Riomiera, une ville espagnole située dans la communauté autonome de Cantabrie.
San Roque, un quartier de la ville de Trucios, dans la communauté autonome du Pays basque.

Philippines 
San Roque (Philippines)